

Група А 
  Челси

  Барселона

  Вердер Брамен

  Левски София

  Левски София -  Барселона 0:2

  Левски София -  Челси 1:3

  Левски София -  Вердер Брамен 0:3

  Барселона -  Левски София 5:0

  Барселона -  Челси 2:2

  Барселона -  Вердер Брамен 2:0

  Челси -  Барселона 1:0

  Челси -  Левски София 2:0

  Челси -  Вердер Бремен 2:0

  Вердер Бремен -  Барселона 1:1

  Вердер Бремен -  Челси 1:0

  Вердер Бремен -  Левски София 2:0

Група В 
  Байерн Мюнхен

  Интер

  Спартак Москва

  Спортинг Лисабон

  Байерн Мюнхен -  Интер 1:1

  Байерн Мюнхен -  Спартак Москва 4:0

  Байерн Мюнхен -  Спортинг Лисабон 0:0

  Спартак Москва -  Спортинг Лисабон 1:1

  Спартак Москва -  Байерн Мюнхен 2:2

  Спартак Москва -  Интер 0:1

  Интер -  Спартак Москва 2:1

  Интер -  Байерн Мюнхен 0:2

  Интер -  Спортинг Лисабон 1:0

  Спортинг Лисабон -  Байерн Мюнхен 0:1

  Спортинг Лисабон -  Спартак Москва 1:3

  Спортинг Лисабон -  Интер 1:0

Група C 
  Ливърпул

  ПСВ Айндховен

  Бордо

  Галатасарай

  Бордо -  Галатасарай 3:1

  Бордо -  Ливърпул 0:1

  Бордо -  ПСВ Айндховен 0:1

  Галатасарай -  Бордо 0:0

  Галатасарай -  ПСВ Айндховен 1:2

  Галатасарай -  Ливърпул 3:2

  ПСВ Айндховен -  Бордо 1:3

  ПСВ Айндховен -  Ливърпул 0:0

  ПСВ Айндховен -  Галатасарай 2:0

  Ливърпул -  Галатасарай 3:2

  Ливърпул -  ПСВ Айндховен 2:0

  Ливърпул -  Бордо 3:0

Група D 
  Валенсия
  Рома
  Шахтьор Донецк
  Олимпиакос

  Валенсия -  Рома 2:1
  Валенсия -  Шахтьор Донецк 2:0
  Валенсия -  Олимпиакос 2:0

  Рома -  Валенсия 1:0
  Рома -  Олимпиакос 1:1
  Рома -  Шахтьор Донецк 4:0

  Олимпиакос -  Шахтьор Донецк 1:1
  Олимпиакос -  Рома 0:1
  Олимпиакос -  Валенсия 2:4

  Шахтьор Донецк -  Олимпиакос 2:2
  Шахтьор Донецк -  Валенсия 2:2
  Шахтьор Донецк -  Рома 1:0

Европейска шампионска лига